Foster Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Foster Island (Kalifornien)
 Foster Island (Lincoln County, Maine)
 Foster Island (Penobscot County, Maine)
 Foster Island (Washington County, Maine)
 Foster Island (Michigan)
 Foster Island (Washington)

in Kanada:
 Foster Island (Ontario), in der Provinz Ontario

in der Antarktis
 Foster-Insel